Partit Liberal d'Hondures, partit polític d'Hondures
 Programa local de l'habitatge, document de planificació de la política d'habitatge a nivell local, a França